Flight Simulator 2000 est un jeu vidéo développé par les Microsoft Games, sorti en 2000 sur PC.

Système de jeu

Accueil 
Gamekult : 6/10
GameSpot : 8,7/10
IGN : 4/10
Jeuxvideo.com : 18/20

Notes et références 

Jeu vidéo de simulation aéronautique
Jeu vidéo sorti en 2000
Jeu Windows
Jeu vidéo développé aux États-Unis
Microsoft Flight Simulator
Jeu Microsoft Game Studios

de:Microsoft Flight Simulator#Flight Simulator 2000
en:History of Microsoft Flight Simulator#Flight Simulator 2000
es:Historia de Microsoft Flight Simulator#Flight Simulator 2000